HFY steht für:
 Hi Fly (ICAO-Code), portugiesische Fluggesellschaft
 Indy South Greenwood Airport (FAA-Code), Flughafen von Greenwood (Indiana), Johnson County (Indiana), Indiana

Abkürzung